Уильямс, Кен:
 Уильямс, Кен (род. 1954) — американский программист, сооснователь Sierra Entertainment.
  Уильямс, Кен (1890—1959) — американский бейсболист.